Il doppio  del Royal Bank of Scotland Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Robert Kendrick e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo, ma Kendrick non ha partecipato. Rettenmaier ha fatto coppia con Simon Stadler, ma ha perso nel 1º turno.

Carsten Ball e Chris Guccione hanno battuto in finale Steve Johnson e Sam Querrey 6–1, 5–7, [10–6].

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Treat Conrad Huey /  Izak van der Merwe (quarti di finale)

  Frederik Nielsen /  Travis Parrott (primo turno)
  Jordan Kerr /  David Martin (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Royal Bank of Scotland Challenger 2011